Teo kan syfta på:

 Teo – ett namn, se Teodor
 Teo (företag) – ett dotterbolag till Telia Sonera i Litauen
 Teo (kommun) – i provinsen Provincia da Coruña och regionen Galicien
 Teo (kommunhuvudort)

Personer
 Teo (sångare) (1983–), Yuriy Vashchuk, en vitrysk sångare och låtskrivare